Kožený a Kožená:
 Kožená (Brno) (do roku 1918: Kožená Ulice), bývalé brněnské magistrátní předměstí a zrušené katastrální území v městské části Brno-střed
 Kožený Hrdla, amatérská folk-country-jazzová kapela
 Příběhy Kožené punčochy (Leatherstocking Tales)

 Příjmení
 Josef Kozeny
 Magdalena Kožená (* 1973, Brno), významná operní pěvkyně moravské národnosti, mezzosopranistka světového jména
 Viktor Kožený (* 1963, Praha), irský občan českého původu žijící v současné době na Bahamách

Související články 
 Kožeňák
 Kožich

Rozcestníky - příjmení